Le elezioni politiche in Italia del 2008 nelle circoscrizioni del Senato della Repubblica hanno visto i seguenti risultati.

Risultati

Circoscrizione Piemonte

Circoscrizione Lombardia

Circoscrizione Veneto

Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia

Circoscrizione Liguria

Circoscrizione Emilia-Romagna

Circoscrizione Toscana

Circoscrizione Umbria

Circoscrizione Marche

Circoscrizione Lazio

Circoscrizione Abruzzo

Circoscrizione Molise

Circoscrizione Campania

Circoscrizione Puglia

Circoscrizione Basilicata

Circoscrizione Calabria

Circoscrizione Sicilia

Circoscrizione Sardegna

Circoscrizione Trentino-Alto Adige

Circoscrizione Valle d'Aosta

Circoscrizione Estero

Voci correlate
Senato della Repubblica
Elezioni politiche in Italia del 2008
Elezioni politiche in Italia del 2008 per circoscrizione (Camera dei deputati)

Collegamenti esterni

Elezioni politiche in Italia del 2008
2008